Mélisey, commune française de la Haute-Saône ;
 Mélisey, commune française de l'Yonne.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France